The Swordsman est le titre original du film américain Le Manoir de la haine, réalisé par Joseph H. Lewis en 1948.
 The Swordsman est un film britannique réalisé par Lindsay Shonteff en 1974.
 The Swordsman est le titre original du film américain Le Maître d'arme, réalisé par Michael Kennedy en 1992.
 The Swordsman est un manwha édité chez Booken Manga.